CXT est un surnom qui peut faire référence à :
 Crazy Town, un groupe de néo-métal américain.

CXT est un code qui peut faire référence à :
 , Queensland, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Coastal Air Transport, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

CXT est présent sous la forme [CXT] dans le texte de certaines annonces et de faire-parts : suivant le nom d'une personne, [CXT] indique que celle-ci est décédée. [CXT] remplace alors l'idéogramme de la CroiX chréTienne.

Code